As Três Irmãs - peça de Anton Tchekhov
Três Irmãs (telenovela) - escrita por Antônio Calmon
The Sisters, filme (2005) com Maria Bello e Mary Stuart Masterson conhecido em Portugal como "Três Irmãs"

Pessoas 
 Três Irmãs - nome pelo quais são conhecidas as três irmãs escritoras da família Brontë: Anne Brontë, Emily Brontë e Charlotte Brontë

Localidades 
 Três Irmãs (Campina Grande) - bairro da cidade brasileira de Campina Grande, na Paraíba
 Ilhas Três Irmãs - ilhas situadas no litoral sul do estado brasileiro de Santa Catarina

Outros 
 Greias, ou "Três Irmãs": na mitologia grega, três irmãs que tinham apenas um dente e um olho, que compartilhavam

Tres Irmas